Козельщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козельщина — деревня в Воложинском районе Минской области.

Украина 
 Козельщина — посёлок в Козельщинском районе Полтавской области.
 Козельщина — село в Машевском районе Полтавской области.